Louis Plamondon (1785-1828) était un auteur, un avocat, un officier de milice et un fonctionnaire.
Louis Plamondon (1943-) est le député bloquiste de Richelieu.